Бейза может означать:

 Бейза — вид рода сернобыков.
  — город в Иране.
  — шахрестан в Иране.